Dies ist eine Liste der Wilderness Areas in den Vereinigten Staaten, also von strengen Naturschutzgebieten mit dem Status einer Wilderness Area.

Übersicht 

Zurzeit (Stand 2021) bestehen 803 Wildnisgebiete mit einer Gesamtfläche von 452.021,4 km², was etwa 5 % der Vereinigten Staaten oder der Fläche von Deutschland und Österreich zusammen entspricht.
Alleine in Alaska gibt es 233.734,8 km² Wildnis. Dies entspricht etwa 52 % der Wildnisfläche in den Vereinigten Staaten. Die Gebiete werden von vier Bundesbehörden der Vereinigten Staaten verwaltet. Diese sind:

 United States Forest Service (148.398,9 km² an 448 Standorten)
 United States National Park Service (179.427,1 km² an 61 Standorten)
 United States Bureau of Land Management (40.414,5 km² an 260 Standorten)
 United States Fish and Wildlife Service (83.780,9 km² an 71 Standorten)

Einige Wilderness Areas werden von mehreren Behörden verwaltet, so dass die oben genannten Summen die tatsächliche Anzahl der Schutzgebiete überschreiten.
Manche Gebiete werden von Staats- oder Stammesregierungen zur Wildnis erklärt. Diese werden nicht durch das Nationale Wildnisschutzsystem des Bundes geregelt und hier nicht aufgelistet.

Die folgende sortierbare Tabelle listet alle Gebiete auf, die vom Kongress der Vereinigten Staaten nach dem Wilderness Act ausgewiesen wurden. Das aufgeführte Bezeichnungsdatum ist das Datum, an dem die Wildnis in Kraft getreten ist. Einige Bereiche wurden seit dem ursprünglichen Bezeichnungsdatum erweitert oder anderweitig geändert.

Liste

Siehe auch 
Wilderness Area (Vereinigte Staaten)
Liste der Wilderness Areas in Alaska
Liste der Nationalforste der Vereinigten Staaten
Nationalparks in den Vereinigten Staaten
National Monuments in den Vereinigten Staaten

Weblinks 
U.S. Department of Interior: Erklärung zu den verschiedenen Schutztypen
U.S. Fish and Wildlife Service: Informationen über Wilderness Areas
U.S. National Park Service über Wilderness Areas
U.S. Forest Service über Wilderness Areas
wilderness.net über Wilderness Areas

Einzelnachweise